Нагнибеда () — украинская фамилия. Известные носители:
 Нагнибеда, Василий Яковлевич (1878—1961) — экономист, профессор ТГУ.
 Нагнибеда, Николай Львович (1911—1985) — украинский советский поэт.
 Нагнибеда, Руслан Владимирович — российский боксёр.
 Нагнибеда, Семён Маркович (1905—1943) — Герой Советского Союза.